A las cinco de la tarde puede referirse a:

 A las cinco de la tarde (2003), película iraní y francesa dirigida por Samira Makhmalbaf.
 A las cinco de la tarde (1961), película española dirigida por Juan Antonio Bardem.